Habbous est un nom propre qui peut désigner :

 Habbous (- ), frère de Yala Ibn Mohamed, issu de la tribu zénète des Banou Ifren au Maghreb, qu'il gouverna après la mort de son frère de 993 à 1029 ; il y établit un royaume indépendant à Kasba Tadla, dans l'actuel Maroc.
 Habbous ou Habous ou Les Habous, quartier dit de la « Nouvelle Médina » à Casablanca, dans la Région du Grand Casablanca, au Maroc.

Homonymie